Elizabeth Smylie e Todd Woodbridge erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Smylie con John Fitzgerald e Woodbridge con Nicole Bradtke.

Smylie e Fitzgerald hanno perso nel 2° turnoc contro Elna Reinach e Christo van Rensburg.

Provis e Woodbridge hanno perso nei quarti di finale contro Manon Bollegraf e Tom Nijssen.

Bollegraf e Nijssen hanno battuto in finale 6–2, 7–6 (7–2) Arantxa Sánchez Vicario e Emilio Sánchez.

Teste di serie

 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (secondo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Emilio Sánchez (finale)
 Jill Hetherington /  Glenn Michibata (quarti di finale)
 Nataša Zvereva /  Jim Pugh (primo turno)

 Robin White /  Danie Visser (quarti di finale) 
 Patty Fendick /  Mark Woodforde (secondo turno) 
 Gretchen Magers /  Todd Witsken (secondo turno) 
 Nicole Bradtke /  Todd Woodbridge (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1991
ATP Tour 1991